Amadou Lamine-Guèye (1891–1960) – senegalski prawnik i polityk
 Lamine Guèye (ur. 1960) – senegalski narciarz, olimpijczyk
 Lamine Guèye (ur. 1998) – senegalski piłkarz